Liz Brixius é uma escritora e produtora de televisão americana.

Em 2008, Brixius, Linda Wallem e Evan Dunsky criaram a série Nurse Jackie, um drama de meia hora sobre uma enfermeira de emergência em um hospital da cidade de Nova York. Estrelou o seriado, Edie Falco (do The Sopranos), que foi ao ar a partir de junho de 2009.

Escritores dos Estados Unidos